Barberey est un nom propre venant du domaine romain (Barbarius).

Communes françaises 
 Barberey-Saint-Sulpice, dans l'Aube
 Barberey-aux-Moines, dans l'Aube, aujourd'hui appelé Saint-Lyé

Autre 
 le Barberey  est un fromage français